Die 2. Tennis-Bundesliga der Damen wird 2023 zum 24. Mal ausgetragen. 

Nachdem die 2. Tennis-Bundesliga in den Vorjahren in zwei Staffeln mit jeweils sieben Mannschaften gespielt wurde, wurde die Liga wieder auf zwei Staffeln mit jeweils acht Mannschaften verstärkt. 

Aus der 1. Tennis-Bundesliga (Damen) 2021 stieg nur der TC BW Vaihingen-Rohr in die zweite Liga ab. Aus den Regionalligen stiegen für die Nordstaffel der LTTC Rot-Weiß Berlin, der Kölner HTC Blau-Weiss, der TC Union Münster sowie der Großflottbeker THGC und im Süden der TC Leonberg sowie der Club am Marienberg Nürnberg auf.

Spieltage und Mannschaften

2. Tennis-Bundesliga Nord

Abschlusstabelle

Ergebnisse

2. Tennis-Bundesliga Süd

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2023
 1. Tennis-Bundesliga (Damen) 2023

Weblinks 
 Bundesliga Archiv - Deutscher Tennis Bund

2023
Tennissaison 2023